Hyponephele unipunctata är en fjärilsart som beskrevs av Culot 1907. Hyponephele unipunctata ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
unipunctata